Pierre Fitch (Cornwall, 1 de Novembro de 1981) é um ator canadense de filmes adultos, anteriormente exclusivo da Falcon Studios. Como empresário, o ator passou a atuar como ator e diretor de seus próprios filmes, além de realizar atividades como DJ, em clubes noturnos do Canadá, dos Estados Unidos e da América Latina. Fitch possui um website privado, onde realiza postagens diárias.

Fitch foi nomeado como melhor ator em 2006, no GayVN Award, junto de Tom Judson (creditado como Gus Mattox), para Best Sex Scene (Duo). Ele não venceu nenhuma das indicações, sendo batido duas vezes por Johnny Hazzard. Fitch possui diversas tatuagens sobre o corpo, com desenhos no pescoço, peito, estômago, braços e pernas. Fitch é considerado "versátil", embora seja mais visto como receptor em seus filmes. O ator estreou na indústria como "twink", mas passou à atuar em filmes voltados para o perfil "jock".

Filmografia / Sites

 Pierre Fitch: Knockout, 2009, VideoBoys Productions
 Meet Pierre Fitch Forum (MeetPierreFitch.com), 2008, Fitch Media
 One Night With Pierre Fitch (PierreFitchOnline.com), 2008, Fitch Media
 Pierre Fitch Galleries (PierreFitchGalleries.com), 2008
 Pierre Fitch Online (PierreFitchOnline.com), 2007 until today
 Back Together (PornTeam.com), 2007 Fitch Woods Productions
 Big Dick Club (Falcon Pac 166), 2006, Falcon Studios
 Spokes III (Falcon Pac 165), 2006, Falcon Studios
 Through the Woods (Falcon Pac 157), 2005, Falcon Studios
 Born 2 B Bad (Falcon Pac 156), 2004, Falcon Studios
 Longshot (Jocks Pac 119), 2004, Jocks Studios
 Pierre's Freshmen Year, 2004, VideoBoys Productions
 Pierre's After School Special, 2003, VideoBoys Productions

Ligações externas 
 
 DJ website
 Pierre Wear Underwear Brand
 Online store
 Pierre Fitch documentary
 Podomatic profile

Referências

Atores pornográficos do Canadá
Pessoas LGBT do Canadá
Naturais de Cornwall (Ontário)